

Хурма десятитычинковая () — вид деревьев рода хурма (Diospyros) семейства  Эбеновые (Ebenaceae).

Небольшое деревце, около 5—6 м высотой. Листья 6—8 см длиной, шириной 3—4 см с острыми кончиками.
Плоды жёлтого цвета, съедобные, 3—5 см в диаметре, могут слегка горчить, обладают приятным ароматом, считаются лекарственными в местной традиционной медицине.

Растение распространено в Индокитае, произрастает на территории Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, культивируется в Таиланде, где считается символом провинции Чантхабури. 

Во Вьетнаме популярное дерево, его высаживают в городских жилых районах, парках и около храмов.
Дерево упоминается в популярной Вьетнамкой народной сказке , в которой разворачивается вьетнамский сюжет аналогичный европейской Золушке.

Таксономия 
  1: 227—228. 1790.

Синоним  Fl. Brit. India 3: 564. 1882.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Эбеновые
Флора Юго-Восточной Азии